Império de Oió — antigo país na atual Nigéria
 Oió (estado) — um dos estados da Nigéria
 Oió-Ilê — capital do Império de Oió
 Oió (Nigéria) — cidade na Nigéria
 Oió (Congo) — cidade na República do Congo
 Oió (distrito) — distrito na República do Congo
 Oio — região da Guiné-Bissau
 Õÿö — álbum da cantora Angélique Kidjo

Desambiguações de topônimos]